Неві́ль-Сен-Ваа́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 38 км на південний захід від Лілля, 8 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 597 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1513,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Невіль-Сен-Вааст на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Невіль-Сен-Вааст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале